Winkelhalbierendensatz wird als Bezeichnung für eine Reihe unterschiedlicher mathematischer Aussagen verwendet, in denen eine Winkelhalbierende auftritt:

Winkelhalbierendensatz (Dreieck), eine Eigenschaft von Winkelhalbierenden im Dreieck
Winkelhalbierende#Winkelhalbierendensatz, eine Eigenschaft der Winkelhalbierenden zweier sich schneidender Geraden